Calamodes är ett släkte av fjärilar. Calamodes ingår i familjen mätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mätare
Calamodes